Confederació de Beisbol d'Oceania (del seu nom en anglès Baseball Confederation of Oceania), màxim òrgan rector del beisbol a Oceania
 Batsford Chess Openings, enciclopèdia de referència sobre obertures d'escacs
 BCO també és l'acrònim de Boulder (Colorado), ciutat de l'estat de Colorado, als Estats Units